Эммонс () — англоязычная фамилия и топоним.

Известные носители 
 Эммонс, Арчи Рэндолф (1926—2001) — американский поэт.
 Эммонс, Катержина (род. 1983) — чешский стрелок из винтовки, Олимпийская чемпионка 2008 года.
 Эммонс, Мэтт (род. 1981) — американский стрелок из винтовки, Олимпийский чемпион 2004 года.
 Эммонс, Теренс (род. 1937) — американский историк-русист, специалист по истории русского либерализма.
 Эммонс, Вильям Харвей (Уильям Харви) (1776—1948) — американский геолог.
 Эммонс, Эбенизер (1799—1863) — американский геолог.

Топоним 
 Эммонс — округ в штате Северная Дакота, США
 Эммонс — город в округе Фриборн, штат Миннесота, США.

Другое 
 «Эммонс» — американский эсминец типа Gleaves.